ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, в прошлом судостроительный завод № 199 имени Ленинского Комсомола, сокращённо ЗЛК — завод имени Ленинского комсомола) — крупное градообразующее судостроительное предприятие, расположенное в Комсомольске-на-Амуре.

Производственные мощности и техническое оснащение приспособлены для строительства кораблей и судов спусковой массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 19 метров. Стапельный комплекс АСЗ имеет 9 горизонтальных доков, расположенных в закрытых отапливаемых эллингах, наливной бассейн и акваторию.

С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.

История 
13 февраля 1932 года приказом наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе был образован государственный трест по сооружению судостроительного завода «Дальпромстрой». Для выбора места строительства была создана правительственная комиссия под председательством заместителя наркома по военным и морским делам Я. Б. Гамарника. 3 апреля 1932 года на совещании комиссии руководитель группы работников проектного бюро «Проектверфь» В. П. Костенко определил место строительства и уникальный план будущего завода.

13 ноября 1932 года было принято постановление о строительстве судостроительного завода вблизи села Пермское-на-Амуре.

12 июня 1933 года состоялась закладка корпусного цеха — первого промышленного объекта завода и является Днём города — города Комсомольска-на-Амуре.

25 мая 1935 года на заводе была заложена первая подводная лодка — Л-11 серии XI.

30 июня 1936 года, в день спуска на воду первого построенного корабля, завод официально вошёл в эксплуатацию.

До июня 1938 года подводные лодки, лидеры эсминцев проекта 38 и эсминцы проекта 7 собирались из поступавших железнодорожным и речным путём заготовок и оборудования, изготовленного Николаевским заводом им. А. Марти, так как АСЗ не имел собственного корпусообрабатывающего и машиностроительного производства.

12 июня 1938 года заложен первый корабль, построенный начиная с первых этапов — крейсер проекта 26-бис «Калинин».

До 1941 года были спущены на воду подводные лодки Л-11 и Л-12, лидеры эсминцев «Баку» и «Тбилиси», эсминцы «Решительный», «Расторопный», «Ретивый», «Поспешный», «Разъярённый», «Ревностный» и «Редкий».

В период Великой Отечественной войны на заводе было освоено производство вооружения, производились фугасные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-250, успешно прошли ремонт 17 подводных лодок. Возглавлял завод в годы войны А. Л. Токарев.

7 июня 1944 года ГКО принял решение о форсированном строительстве на заводе паромов. Из-за отсутствия моста через Амур обеспечить железнодорожное сообщение до Советской Гавани и переброску наших войск и грузов на театр военных действий с Японией могла только паромная переправа. 31 июля 1945 года первый паром проекта 723 был принят в эксплуатацию точно в установленный срок.

После окончания войны завод активно наращивал производственные мощности, осуществляя строительство эсминцев пр. 30-К, малых противолодочных кораблей пр. 122-А, сторожевых кораблей пр. 29 и большой серии эсминцев пр. 30бис. За период с 1946 по 1957 годы заводом построено 75 кораблей и судов различного назначения.

В 1958 году завод приступил к строительству первой в своей истории АПЛ пр. 659. С 1959 года завод был включён в список особо важных объектов СССР.

В июне 1962 года сдано головное крупнотоннажное океанское ледокольно-транспортное судно серии «Амгуема».

В конце 1969 года завод передал Тихоокеанскому флоту первую АПЛ с 16 баллистическими ракетами пр. 667А.

В 1990-е начались трудные времена для всей оборонной промышленности, не стал исключением и АСЗ. В 1992 году завод стал акционерным обществом.

Всего за историю своей деятельности завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 57 боевых надводных кораблей.

В августе 2021 года на АО «Амурский судостроительный завод» прошла церемония закладки для ВМФ России двух корветов — «Грозный» (заводской номер 2105) проекта 20380 и «Буйный» (заводской номер 2107) проекта 20385.

Санкции 
В октябре 2021 года власти Украины ввели экономические санкции против ПАО «Амурский судостроительный завод» и других российских предприятий.

В 2022 году, на фоне вторжения России на Украину, завод внесён в санкционный список Евросоюза отмечая что часть кораблей построенных заводами холдинга «строилась на верфях, расположенных на территории незаконно аннексированного Крыма и Севастополя, что способствовало милитаризации Крымского полуострова»

7 апреля 2022 года завод попал под санкции США так как «разрабатывает и строит большинство российских военных кораблей, включая и те, которые используются для обстрела городов Украины и причинения вреда гражданскому населению Украины».

Также завод включён в санкционные списки Швейцарии, Украины и Японии

Собственники и руководство 
Номинальные акционеры предприятия на конец 2008 года — Росимущество (17,91 %), ООО «Антик» (14,46 %), ЗАО «Торгово-финансовая группа» (17,91 %), ЗАО «ПКК „Инпак“» (30 %). 
Фактическим владельцем контрольного пакета акций завода считался Межрегиональный инвестиционный банк (МИБ) и его структуры. 

В начале мая 2009 года, в связи с тяжёлым финансовым положением предприятия, когда «Хабаровскэнергосбыт» обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании предприятия банкротом, была достигнута договорённость о продаже 59 % его акций частными акционерами Сбербанку за символическую плату. 
В дальнейшем Сбербанк произвёл передачу предприятия государственной Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Доля владения ОСК в уставном капитале АСЗ на 01.01.2015 г. — 59,12 %, на 01.01.2016 г. — 98,85 %.

Директор: Волик Георгий Кононович 02.1952-1954-1964?

Генеральный директор:  
с 2010 по 2012 годы — Анатолий Николаевич Гуров. 
с 15.03.2012 по 17.02.2015 — Генеральный директор Андрей Георгиевич Басаргин.  
с 17.02.2015 по 15.09.2015 — ВрИО Генерального директора Сергей Александрович Большедворский.  
с 15.09.2015 по 16.05.2016 — ВрИО Генерального директора Михаил Васильевич Боровский. 
с 16.05.2016 г. в должность вступил Кулаков Владимир Викторович.

Деятельность 
Основная продукция предприятия — атомные подводные лодки (c 2011 завод не планирует строить подлодки), военные корабли, суда гражданского назначения и т. п.

17 ноября 2016 года было объявлено, что завод будет специализироваться на строительстве корветов проектов 20380 и 20386.

 Выручка предприятия за 9 месяцев 2008 года составила 139 млн руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб.
 Выручка завода за 2013 год — 3,807 млрд руб., чистый убыток — 209 млн руб.
 Выручка завода за 2014 год — 8,184 млрд руб., чистая прибыль — 68 млн руб.
 Выручка завода за 2015 год — 8,638 млрд руб., чистый убыток — 60 млн руб.

Перечень построенных и строящихся кораблей

См. также 
 Судостроение России

Примечания

Литература 
 Флот с Амурских стапелей. Энциклопедия кораблестроения на Амуре. 1936—2006. — Хабаровск, 2006. 
 Корабли и судьбы. Амурскому судостроительному заводу — 70 лет. — Хабаровск, 2002.
 Филиппова А. В. Создание судостроительного комплекса на Амуре (1932—1941 гг.) // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 10. — С.39—46.

Ссылки 
 Амурский судостроительный завод. Фоторепортаж на daypic.ru
 Амурский судостроительный завод может получить заказ на 10 корветов. Контракт на сумму более 180 млрд рублей загрузит завод до 2035 года // Ведомости, 20 февраля 2020

 
Организации имени Ленинского комсомола
Предприятия судостроительной промышленности СССР
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину